Il singolare maschile dello  Sony Ericsson Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Nikolaj Davydenko era il detentore del titolo ma non ha partecipato per un infortunio. Il torneo si è concluso con la vittoria di Andy Murray che ha sconfitto in finale Novak Đoković.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Rafael Nadal (quarti)
  Roger Federer (semifinale)
  Novak Đoković (finale)
  Andy Murray (campione)
  Andy Roddick (quarti)
  Juan Martín del Potro (semifinals)
  Gilles Simon (quarto turno)
  Fernando Verdasco (quarti)
  Gaël Monfils (quarto turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti)
  David Ferrer (quarto turno)
  Fernando González (secondo turno)
  James Blake (secondo turno)
  David Nalbandian (secondo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Stanislas Wawrinka (quarto turno)

 Marin Čilić (secondo turno)
 Radek Štěpánek (quarto turno)
 Nicolás Almagro (secondo turno)
 Igor' Andreev (secondo turno)
 Tomáš Berdych (quarto turno)
 Marat Safin (secondo turno)
 Robin Söderling (secondo turno)
 Richard Gasquet (Infortunato)
 Dmitrij Tursunov (secondo turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Mardy Fish (secondo turno)
 Nicolas Kiefer (secondo turno)
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
 Feliciano López (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta 
Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa 
Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 
 

Sony Ericsson Open 2009
ATP World Tour 2009